El nombre de José Gutiérrez de la Vega puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Gutiérrez de la Vega (1791-1865). Pintor español nacido en Sevilla.
 José Gutiérrez de la Vega López (1815-1867). Pintor hijo del anterior.
 José Gutiérrez de la Vega y Moncloa (1824-1900). Periodista, político, editor y polemista español, mayormente conocido por su primer apellido: Gutiérrez de la Vega.